Župnija Zagorje je ime več slovenskih župnij:

 Župnija Zagorje, Škofija Celje
 Župnija Zagorje, Škofija Koper
 Župnija Zagorje ob Savi, Nadškofija Ljubljana